Сергей Леонидович Жирнов (17 марта 1940 — 18 июля 2007) — советский актёр театра и кино.

Биография 
Родился 17 марта 1940 года. Окончил театральное училище имени М. С. Щепкина при Малом театре. После училища играл в Театре на Малой Бронной и в театре имени К. С. Станиславского. 

Сыграл более пятидесяти ролей в театре. Снимался в кино, был исполнителем романсов, участвовал в озвучивании аудиокниг.

Скончался 18 июля 2007 года в Москве. Кремирован, урна с прахом захоронена в колумбарии Нового Донского кладбища (2А, секция 51).

Творчество

Работы в театре 
 «Счастливые дни несчастливого человека» (А. Н. Арбузов) 
 «Лунин или смерть Жака» (Э. Радзинский) 
 «Всё в саду» (Э. Олби)
 «Иванов» (А. П. Чехов)

Фильмография 
  — Непрошенная любовь — парень на собраниях (нет в титрах)
  — Лебедев против Лебедева — собутыльник Лебедева (нет в титрах) 
  — Операция «Ы» и другие приключения Шурика (новелла «Наваждение») — студент, приятель Шурика 
  — Берегись автомобиля — актёр Народного театра, уносил Подберёзовикова со сцены на репетиции (нет в титрах) 
  — Борис Годунов. Сцены из трагедии — от автора 
  — Следствие ведут ЗнаТоКи. С поличным — Сергей Васильевич Стромов («Башка») 
  — Что делать? — приятель Рахметова (нет в титрах) 
  — Моби Дик — Федалла 
  — В номерах — студент Клочков 
  — Бриллианты для диктатуры пролетариата — Глеб Бокий
  — Личное счастье (5-я серия) — сотрудник КГБ
  — Рассказ от первого лица — Виктор Яковлевич
  — Если.... — Крылов
  — Отпуск по ранению — эпизод (нет в титрах)
  — Скажите им правду — Д.Н. Бородин, редактор журнала "Трезвость и бережливость", председатель съезда

Озвучивание в компьютерных играх 
 1996 — Розовая Пантера: Право на риск — ПИК, Большой нос, профессор Фон Шляпен, голос авиакомпании, часть мужских персонажей
 1997 — Розовая Пантера: Фокус-покус — Стэн Кокноф, морж Леопольд, часть мужских персонажей
 1998 — Шизариум — Макс Лоутон 
 1999 — Revenant — Сардок, Тендрик, почти все мужские персонажи (издание от Фаргуса)
 2000 — Nox — Хорваф, Генрих, Квартирмейстер Дан Мир, Алдвин, эпизодические персонажи (издание от Фаргуса)
 2000 — Корсары: Проклятье дальних морей — экипаж корабля, Король Франции, Десмонд Рей Белтроп, Джереми МакМеллон, второстепенные персонажи
 2001 — Max Payne — Альфред Уоден, Алекс Болдер
 2001 — Command & Conquer: Red Alert 2 — все мужские персонажи в компании союзников (издание от Фаргуса)
 2001 — Fallout Tactics: Brotherhood of Steel (издание от Фаргуса)
 2001 — Return to Castle Wolfenstein — Хиггс, Доктор Зи, Вильгельм Юрген (издание от Фаргуса)
 2001 — Red Faction — Орион (издание от Фаргуса)
 2002 — The Elder Scrolls III: Morrowind — альтмеры-мужчины
 2002 — Command & Conquer: Renegade — эпизодические роли (издание от Фаргуса)
 2003 — I.G.I. 2: Covert Strike — Сенатор Ленеган, Филлип Уайт, Яков Прибой
 2003 — Vietcong — Капитан Розенфилд
 2004 — Syberia II — Емельянов, Джон, игумен
 2004 — Vietcong: Fist Alpha — "Логово тигра"

Ссылки 
 Сергей Жирнов. Биография на сайте КиноПоиск.
 Кладбище Донского монастыря. Могила актёра.

Похороненные на Донском кладбище
Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Персоналии:Театр на Малой Бронной
Персоналии:Театр им. Станиславского